Эрнст Штёкль (, 26 мая 1912 — 22 марта 2000) — австрийский шахматист, мастер.

В составе сборной Австрии участник шахматных олимпиад, предварительных соревнований командных первенств Европы, Кубков Клары Бенедикт, командного турнира Mitropa-Cup, международных командных матчей.

Участник традиционных турниров, проводившихся на территории Австрии: Требич-турниров, мемориалов К. Шлехтера и т.п.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Э. Штёкля в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Штёкля на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад